Sierro steht für:

 Sierro (Almería), eine Gemeinde in der andalusischen Provinz Almería, Spanien

Sierro ist der Familienname folgender Personen:

 Vincent Sierro (* 1995), Schweizer Fußballspieler